Hildegardia (botanica) – genere di piante della famiglia Sterculiaceae (o Malvaceae)
Hildegardia (zoologia) – genere di ortotteri della famiglia Tetrigidae